Máximo Alberto Evia Ramírez es un abogado, político y funcionario público mexicano que ha ocupado diversos cargos en los ámbitos federal, estatal y municipal. Actualmente es Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, cargo en el que permanece desde el 16 de enero de 2019. 

En cuanto a su formación académica, es licenciado en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctor en derecho, con especialización en derecho constitucional y administrativo, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialización en finanzas públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública y el diplomado en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Ha sido profesor de las asignaturas “Derecho administrativo I, y Derecho administrativo II”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la materia “Temas selectos de la ciencia política” en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM; de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Colegio de Abogados del Estado de México, A.C. y de la Asociación Nacional de Ex-Alumnos del ITAM, A.C.

En 2021, obtuvo el Certificado en Competencia Laboral en la Norma Institucional "Dirigir las Acciones del Órgano Interno de Control", expedido por el Instituto Hacendario del Estado de México y la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México.

En mayo de 2017, participó en el proceso promovido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), antes COFETEL. Para tal fin, cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y pasó a la etapa final. Sin embargo, el proceso se suspendió en septiembre del mismo año.

Por lo que respecta a su experiencia profesional, en el ámbito federal ha sido: Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación; Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos; Director General de Inspección y Vigilancia de la PROFECO; Coordinador de Asesores del C. Director General del Instituto Federal Electoral; Director de la Comisión de Radiodifusión; y Director de Educación Cívica y Cultura Política del propio Instituto; y Director de Servicios Culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En la Secretaría de la Función Pública ha desempeñado los cargos de: Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL); en LICONSA S.A. de C.V. y en la Secretaría de Salud Federal; Encargado del Despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Geriatría, y en Centros de Integración Juvenil, A.C.

En el Estado de México, ha desempeñado los cargos de: Coordinador de Control de Gestión; y Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) de la Secretaría General de Gobierno; Coordinador de Asesores del C. Subprocurador General de Justicia del Estado; Titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Delegado Estatal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y actualmente, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Estatal.

En el Estado de Tabasco ha ocupado los cargos de: Secretario de Cultura, Recreación y Deporte; Subsecretario del Trabajo y Previsión Social; Oficial Mayor del Gobierno del Estado; Director General de Asistencia Técnica y Coordinación de Obras Municipales; y Director de Gobierno en la Secretaría de Gobierno.

En el ámbito municipal, al inicio de su carrera, fue Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Referencias 

Políticos de Tabasco
Miembros del PRI de Tabasco